Эймос () — английская фамилия. Известные носители:
 Эймос, Бен (род. 1990) — английский футболист.
 Эймос, Брюс (род. 1946) — канадский шахматист, международный мастер (1969).
 Эймос, Джеймс (род. 1946) — американский военнослужащий, генерал Корпуса морской пехоты США. 
 Эймос, Джон (род. 1939) — американский актёр. 
 Эймос, Тори (род. 1963) — американская певица, пианистка, композитор и автор песен.
 Эймос, Хэллам (род. 1994) — валлийский профессиональный регбист.
 Эймос, Эдриан (род. 1993) — игрок в американский футбол.

Эймос — географические наименования:
 Эймос — город в провинции Квебек (Канада)

См. также